New Approach è un cavallo galoppatore irlandese nato il 18 febbraio del 2005 e di proprietà della Regina di Giordania.

In carriera ha vinto:
Tyros Stakes (2007) 
Futurity Stakes (2007)
National Stakes (2007)
Dewhurst Stakes (2007)
Epsom Derby (2008)

Inoltre gli è stato conferito il premio Cartier Racing Award (2007) come miglior cavallo maschio europeo di due anni.

Ha perso solo due volte, entrambe contro Henrythenavigator, nella 2,000 Guineas Stakes e nell'Irish 2,000 Guineas.

Cavalli da corsa